1. etape af Tour de France Femmes 2022 var en 81,7 km lang  med 310 højdemeter, som blev den 24. juli 2022 med start for foden af Eiffeltårnet og mål på Avenue des Champs-Élysées. Etapen blev kørt samme dag som sidste etape af Tour de France 2022. I alt skulle der køres 12 omgange på Champs-Élysées.

Den hollandske supersprinter Lorena Wiebes fra  levede op til favoritværdigheden og vandt etapen. Samtidig kom hun i løbets første gule førertrøje. Danske Emna Norsgaard Bjerg () endte på femtepladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Alana Castrique () – gennemførte ikke på grund af styrt.
  Petra Stiasny (Roland Cogeas Edelweiss Squad) – kom i mål efter tidsgrænsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

01